Toodles  – elefante indiano apparso in diversi film
 Toodles Galore  – personaggio di Tom & Jerry
 Toodles  – personaggio Disney
 Toodles Lake  – lago del Canada